Пер () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 340 км на південний захід від Парижа, 50 км на південний захід від Пуатьє, 45 км на схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Пер на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр